Альвеа́р () — испанская фамилия. Известные носители:
 Альвеар, Диего де (1749—1830) — испанский военный и политический деятель.
 
 Альвеар, Марсело Торкуато де (1868—1942) — президент Аргентины (1922—1928).
 Альвеар, Соледад (род. 1950) — чилийский юрист и политик.
 Альвеар, Торкуато де (1822—1890) — аргентинский политик.
 Альвеар, Хуан Хосе (род. 1941) — испанский хоккеист на траве.
 Семья Альвеар — аристократический род из Кантабрии, некоторые представители которого стали известными деятелями в Испании и Аргентине.